Het mineraal Zirkoon
Zircon, een historisch Belgisch merk van motorfietsen
3M22 Zirkon (NAVO aanduiding: SS-N-33), een Russische hypersonische anti-scheepsraket